Мэрэчиняну () — румынская фамилия. Известные носители:
 Марасиняню, Роксана (1975) — французская пловчиха румынского происхождения.
 Мэрэчиняну, Стефания (1882—1944) — румынская учёная